Ел Магејсито има више значења:

 Ел Магејсито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магејсито (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магејсито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику